Юзеф Щит-Немирович — имя следующих персоналий:
* Щит-Немирович, Юзеф (ум. между 1808 и 1817) — государственный деятель Речи Посполитой, камергер польского короля Станислава Августа Понятовского.
 Щит-Немирович, Юзеф (XVIII—XIX) — белорусский помещик, маршалок дывидгродский, маршалок мозырьский.
 Щит-Немирович, Юзеф (ум. 1745) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста ясвойнский и короновский.